Onderdistrict in Indonesië
 Trucuk (Klaten), een onderdistrict van het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Trucuk (Bojonegoro), een onderdistrict van het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Trucuk (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java